Nissan Sunny — автомобиль японского автопроизводителя Nissan Motor Co., компакт класса. Производство начато в 1966 году моделью Datsun 1000, которая до сих пор производится для рынков Африки, Америки и Шри-Ланки, хотя в Японии её производство прекратилось в 2004 году. На Shanghai Auto Show в 2010 году была представлена новая Sunny серии B17, так же известна как Nissan Versa.

На рынке США последние модели известны как Nissan Sentra, в Мексике — Nissan Tsuru. В западной Европе, часть автомобилей проданы под марками Nissan Pulsar и Nissan Almera, однако в 2007 году были замещены автомобилями марки Nissan Tiida.

Интересно, что название Sunny использовалось для других моделей Nissan, не являющихся частью серии B, в основном при экспорте различных версий Nissan Pulsar.

История 

Первый автомобиль, экспортируемый как Datsun 1000, был выпущен в сентябре 1966 года, в двух модификациях кузова: двухдверные седан (B10) и универсал (VB10).

Впервые автомобиль с поперечно расположенным двигателем из серии Nissan Sunny появился в 1981 году. Данная модель не получила широкого распространения, и в 1986 году выпускается обновлённая версия Nissan Sunny. Эта модель получила более широкие технические возможности за счёт компоновки несколькими вариантами четырёхцилиндровых бензиновых двигателей. Кроме того, предлагались несколько вариантов кузова и оснащённости внутри салона.

В начале девяностых годов Nissan Sunny проходит ещё несколько этапов модернизации. Автомобиль получает новый бензиновый силовой агрегат мощностью 143 л. с. В 2000 году был произведен дополнительный рестайлинг внешнего вида и автомобиль стал идентичен европейскому аналогу Nissan Almera N16 за исключением решетки радиатора и передней кромки капота. В 2003-м году Sunny пережил очередной рестайлинг и получил новые задние фонари, напоминающие фонари Nissan Teana, и новые передние фары в едином блоке с поворотниками.

Серии B

B10 

Выпускалась с сентября 1966 года по декабрь 1969 года.

B20

B110 
Второе поколение Sunny выпускалось с 1970 года и было известно так же как Datsun 1200. Она крупнее B10, максимально приближена к её основному конкуренту, такой же популярной Toyota Corolla.

B120 Sunny Truck 

Выпускался с февраля 1971 года до 1985 года, на основе легкового шасси B110 шасси автомобиля пассажира.

B210 

Третье поколение, выпускаемое с 1973 года по 1978 год, было очень популярно.

B310 

Выпускалась с 1978 года по 1982 год. Была последней Sunny продаваемой под маркой Datsun в Японии.

B11 
выпускался с 1982 по 1986 года, кузов седан, купе и универсал (фургон).

B12 

Выпуск с 1986 года по 1991 год.

B13 
Выпускалась с 1991 года по 1993 год.

B14 
Выпускалась с 1994 года по 1998 год.

B15 
Выпускался с 2000 года по 2004.

B17 
Была представлена на Shanghai Auto Show в 2010 году, так же известна как Nissan Versa.

Модели Pulsar с названием Sunny

Nissan Sunny III(N14) Sedan 
Годы производства марки 1990—1995, класс С, тип кузова — седан, количество дверей: 4
, передний привод.

Двигатель 
 QG 13 DE (NEO) — 1295 см2, 2 верхних распредвала (цепь), легкосплавная головка блока цилиндров, 5-опорный коленвал, 4 цилиндра, 16 клапанов, 87 л. с., электронная система впрыска NISSAN EGI (ECCS) (electronic gasoline injection);
 QG 15 DE (NEO) — 1498 см2, 2 верхних распредвала (цепь), легкосплавная головка блока цилиндров, 5-опорный коленвал, 4 цилиндра, 16 клапанов, 105 л. с., электронная система впрыска NISSAN EGI (ECCS);
 QG 16 DE (NEO) — 1598 см2, 2 верхних распредвала (цепь), легкосплавная головка блока цилиндров, 5-опорный коленвал, 4 цилиндра, 16 клапанов, 108 л. с., электронная система впрыска NISSAN EGI (ECCS);
 QG 18 DD (NEO Di) — 1769 см2, 2 верхних распредвала (цепь), легкосплавная головка блока цилиндров, 5-опорный коленвал, 4 цилиндра, 16 клапанов, 130 л. с., система впрыска NISSAN Di;
 YD 22 DD (NEO Di) — 2184 см2, дизель, 2 верхних распредвала (цепь), 4 цилиндра, 16 клапанов, 79 л. с., ТНВД EDI (electronic injection).

Трансмиссия 

 передний привод, либо полный привод (межосевой дифференциал с вязкостной муфтой, задний самоблокирующийся дифференциал, распределение 50/50);
 5-ступенчатая КПП, либо 4-ступенчатая АКПП: RE4F03A; RE4F04A; JF404E; RE0F06A (вариатор).

Шасси 

 несущий кузов;
 спереди: амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги;
 сзади: мост с торсионной подвеской колес на продольных рычагах, тяга Панара;
 спереди и сзади: стабилизаторы поперечной устойчивости — по заказу;
 винтовые пружины;
 телескопические амортизаторы.

Ходовая часть 

 рулевое управление с реечным механизмом и гидроусилителем;
 тормоза передние дисковые (вентилируемые) и задние барабанные;
 антиблокировочная система (ABS) — по заказу.

Салон 

 обычный с велюровой отделкой;
 2 подушки безопасности.

Размеры 
База 2535 мм, колея 1480/1445 мм, просвет 150 мм, длина 4370 мм, ширина 1690 мм, высота 1400 мм.

Эксплуатационные показатели 
Максимальная скорость движения 200 км/ч.

Расход 
 YD 22 DD (NEO Di) 2184 куб.см. — 20 км/л;
 QG 18 DD (NEO Di) 1769 куб.см. — 17,8 км/л;
 QG 13 DE (NEO) 1295 куб.см. — 17,6 км/л.

Фотография

Примечания

Ссылки 

Sunny